Fabian Gering (* 1. November 1996 in Plauen/Sachsen) ist ein deutscher Langstreckenläufer.

Karriere 
Fabian Gering begann seine leichtathletische Laufbahn im Alter von 14 Jahren bei der LG Vogtland. In seiner frühen Kindheit spielte er noch Fußball beim VFC Plauen, gab dies jedoch später auf.

Bereits im Alter von 16 Jahren lief er beim Asics Grand 10 in Berlin die 10 km in einer Zeit von 31:06 min. Diese Zeit bedeutete gleichzeitig die Verbesserung des Sachsenrekordes in der Altersklasse U18.

Im November 2014 konnte er sich für die Crosslauf-Europameisterschaften in Samokov qualifizieren. Verletzungsbedingt musste er sich mit dem 63. Platz zufriedengeben.

2015 wechselte der Vogtländer zum TV Wattenscheid 01 Leichtathletik wo er unter Tono Kirschbaum trainierte.

Bei den deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter am 2. Mai 2015 in Ohrdruf konnte er sich als Deutscher Jugendmeister in neuer Bestzeit von 30:17,14 min für die im Juli stattfindenden internationalen Titelkämpfe qualifizieren.
In einem stark taktisch geprägten Rennen wurde Fabian Gering bei den U-20-Europameisterschaften im schwedischen Eskilstuna Vizeeuropameister über die 10.000 Meter. Im Zielspurt musste er sich in einer Zeit von 30:20,69 min nur dem Italiener Pietro Riva geschlagen geben.

Nach einem durch Verletzungen geprägtem Jahr 2016 wechselte Gering mit Jahresbeginn 2017 zum TC FIKO Rostock.

Fabian Gering gehört dem B-Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) an.

Berufsweg 
Gering studierte Humanmedizin an der Universität Rostock.

Momentan studiert Gering an der Universität Leipzig höheres Lehramt an Gymnasien für die Fächer Chemie und Sport.

Persönliche Bestleistungen 
 1500 Meter: 3:51,38 min, Manheim, 5. Juli 2014
 5000 Meter: 14:21,82 min, Wesel, 14. Juni 2014
 10.000 Meter: 30:17,14 min, Ohrdruf, 2. Mai 2015
 Halbmarathon: 1:11:28 h, Riga, 15. Mai 2016

Erfolge

National 
 Dritter U18-DM 2013 (3000 m)
 Deutscher Meister (10.000 m) und Zweiter U20-DM 2015 (5000 m)
 Dritter U23-DM 2015 (5000 m)

International 
 Zweiter U20-EM 2015 (10.000 m)

Auszeichnungen 
 2. Platz deutscher Jugend-Leichtathlet des Jahres 2015

Weblinks 

 
 
 Fabian Gering bei Leichtathletik Coaching-Academy im Interview
 Fabian Gering im Interview bei leichtathletik.de

Einzelnachweise 

10.000-Meter-Läufer (Deutschland)
5000-Meter-Läufer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1996
Mann